Ю́рий Анато́льевич Бату́рин (, Украинская ССР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Юрий Батурин родился 13 августа 1972 года в селе Ставидла Кировоградской области Украинской ССР. Отец — Анатолий Валентинович Батурин (род. 1946), военнослужащий, связист в авиации, воевал в Афганистане. Мать — Светлана Ивановна Батурина, учительница.

С четырнадцати лет жил и учился в городе Днепропетровске.

В 1987 году поступил на кукольное отделение Днепропетровского театрального училища (руководитель курса — Яков Самуилович Шифрин). На актёрское отделение Юрия не приняли из-за низкого роста, после чего он усердно начал заниматься лёгкой атлетикой и за один год вырос на тринадцать сантиметров. В результате ему предложили покинуть кукольное отделение, так как высокий рост сделал его профнепригодным. Проучившись там один год, он забрал документы и поступил на актёрское отделение этого же училища (руководитель курса — Нелли Михайловна Пинская, мастер — Лариса Ивановна Луговая). По окончании училища в 1992 году по специальности «Актёр драматического театра» по распределению был направлен на работу в Днепропетровский театр юного зрителя, где должен был быть введён в спектакль «Зайкина семья» на роль третьего зайца. К такой профессиональной «перспективе» Юрий оказался не готов и решил бежать в Москву поступать в театральный институт.

В 1996 году окончил режиссёрский факультет по специальности «Актёрское искусство» Российской академии театрального искусства (РАТИ—ГИТИС) в Москве (мастерская Марка Анатольевича Захарова), и был уверен в том, что после получения диплома о высшем образовании будет приглашён на работу в Московский государственный театр «Ленком», на сцене которого, будучи студентом, уже играл в массовке и репетировал роль Трубадура. Но в это время художественный руководитель и главный режиссёр «Ленкома» Марк Захаров уехал на очень серьёзную операцию с длительной реабилитацией, а в его отсутствие администрация театра не проявила интереса к молодому актёру и не нашла для него места в прославленной труппе. Получив этот жестокий удар судьбы, Юрий Батурин даже не пошёл получать диплом, и в отчаянии ушёл из профессии. Диплом забрал только спустя два-три года.

Возвращаться на Украину Юрий не хотел ни при каких обстоятельствах и, оставшись в Москве, сменил множество профессий: работал в дорогом ресторане, находящемся в режиссёрском корпусе Щукинского училища, начиная от бармена и заканчивая главным администратором, занимался доставкой. Был водителем-механиком, дальнобойщиком (по прозвищу «Артист») — за два года объездил практически всю европейскую часть России на «КрАЗах», «Уралах», «КамАЗах». Потом ушёл в издательское дело — работал рекламным агентом, выпустил первый номер очень известного модного каталога.

В 2005 году, в возрасте тридцати трёх лет, вернулся в актёрскую профессию, поначалу снимаясь в эпизодических ролях в кинофильмах и телесериалах. Первую главную роль (Олег Сухов) исполнил в 2008 году в украинском телесериале «Сила притяжения». Широкую известность получил после выхода на экраны российского телесериала «Знахарь» (2008) режиссёра Вячеслава Никифорова, где сыграл главную роль Константина Разина по прозвищу «Знахарь».

Общественно-политическая деятельность 
Юрий Батурин является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В апреле 2016 года принял участие в праймериз Орловского регионального отделения «Единой России» по выборам в Орловский областной совет народных депутатов.

24 июля 2016 года был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Орловского областного совета народных депутатов по избирательному округу № 9, при этом в разделе «занимаемая должность» (или «род занятий») заявления о регистрации было указано «Индивидуальный предприниматель Батурин Юрий Анатольевич».

Личная жизнь 
 Жена — Ирина, была моделью, затем работала директором престижного дома моды. Юрий познакомился с ней в 1996 году, будучи барменом в ресторане, владелицей которого была Алла Пугачёва. Ирина тогда принимала участие в очередном показе мод. С тех пор пара вместе. Поженились в 1997 году.
 Сын — Богдан (род. 7 января 2013). Имя получил как «Богом данный», так как родился в Рождество Христово.

Творчество

Роли в театре 
  — «Уроки любви» / «Школа любви», антрепризный спектакль по пьесе Гарсона Кейнина «Новорождённая» (Творческое объединение «Телетеатр»; режиссёр — Валерий Саркисов) — Марат, журналист
  — н.в. — «Зигзаг удачи» / «Колесо фортуны», антрепризный спектакль по роману Юрия Полякова «Козлёнок в молоке»
  — н.в. — «Наследник», антрепризный спектакль по пьесе Александр де ла Пательер (Alexandre de La Patelliere) и Матьё Делапорт (Matthieu Delaporte) «Имя»

Фильмография 
  — Адвокат 3 (серия № 3 «Ложь») — Леонид Пурыгин, актёр театра, любовник жены актёра Олега Сизова Галины, муж Светланы Михайловны
  — Автономка — Игорь Казанцев («Молот»)
  — Золотая тёща — Лев Бакулин
  — Аэропорт 2 (серия № 25 «Доказательство») — Алекс, помощник Василия Кузнецова
  — Женские истории (серия № 22 «Чистые помыслы») — Сергей
  — Закон и порядок. Преступный умысел (фильм № 6 «Аристократ») — Феликс Романов, он же Фёдор Кузнецов
  — Морозов — Егор Крутов, оперуполномоченный, ближайший сподвижник Морозова
  — Судебная колонка (серия № 8 «Квартира для ветерана») — Фёдор Синельников
  — Сила притяжения (Украина) — Олег Сухов
  — Знахарь — Константин Александрович Разин, в СИЗО получивший прозвище «Знахарь» (озвучивание — Александр Рахленко)
  — Кружева — Анатолий
 — — Обручальное кольцо — Сергей Викторович Гаврилов, бизнесмен, муж Анастасии, позже муж Ульяны
  — Ещё один шанс (Украина) — Арсений Иванов
  — Люди Шпака — Иван Педрович Гомес, капитан милиции
  — Морской патруль (серия № 9) — Влад, клоун-красавчик
  — Морской патруль 2 — Влад
  — Вербное воскресенье — Алексей Егорович Громов, танцовщик, друг Оксаны
  — Энигма (серия № 1 «Беловодье») — учитель ариев
 — — Ефросинья — Дмитрий Троицкий, егерь
  — Земский доктор — Андрей, послушник
  — Метод Лавровой — Игорь Георгиевич Леоновский, известный адвокат, приглашённый лектор в Академии МВД
  — 20 лет без любви — Виктор Петрович Бурносов, бизнесмен, конкурент Кричевского
  — Бабушка Ада —
  — Формат А4 — Кирилл, муж Антонины
  — Счастливчик Пашка — Андрей Бобров
  — Группа счастья — адвокат Амалии Веретенниковой
  — Самара — Игорь Сенцов, врач службы скорой медицинской помощи
  — Страсти по Чапаю — Дмитрий Андреевич Фурманов, комиссар 25-й стрелковой дивизии РККА
  — Пять лет и один день — Иван Зуев, муж Мирославы
  — Человек (короткометражный) — Марк, участник эксперимента
  — Метод Лавровой 2 — Игорь Георгиевич Леоновский, известный адвокат, приглашённый лектор в Академии МВД
  — Торговый центр — Игорь Белецкий, младший брат Сергея Белецкого, помощник Фадеева
  — Отель «Президент» — Борис Крылов, заместитель управляющего отелем
  — Любовь из пробирки — Валерий Уваров
  — Бывшая жена — Кирилл Валентинович Попов, бывший муж Натальи, отец Данилы
  — Простая жизнь — Сергей Шмелёв
  — Берега моей мечты — Лев Агеев, учёный, однокурсник Елены Колмогоровой
  — Жить дальше — Игорь Володин, банкир
  — Проверка на любовь — Пётр, муж Надежды Буряковой
  — Василиса — Немеровский, генерал
  — Морские дьяволы. Смерч — Шамиль, главарь преступной группировки, отец Руслана
  — Самара 2 — Игорь Сенцов, врач службы скорой медицинской помощи
  — Письма на стекле — Глеб Черногоров
  — Профессионал — Владимир Рихтер, майор ФСБ РФ
  — Доктор Смерть — Аркадий Ярцев, директор ветеринарной клиники
  — Письма на стекле. Судьба — Глеб Черногоров
  — Осколки счастья — Дмитрий Евгеньевич Кораблёв, врач-стоматолог, вдовец, отец троих детей
  — Синдром недосказанности — Владимир Игоревич Макаров, бизнесмен, муж Ольги Юрьевны, отец Юлии
  — Восхождение на Олимп — Андрей Валерьевич Валевский, капитан КГБ СССР
  — Цена любви — Вячеслав Денисов, бизнесмен, муж Елены
  — Погоня за прошлым — Владислав Андреевич Ильин, майор следственного комитета
  — Женщина его мечты — Игорь Владимирович Северский, врач
  — Осколки счастья 2 — Дмитрий Евгеньевич Кораблёв, врач-стоматолог, вдовец, отец троих детей
  — Нераскрытый талант — Григорий Вишневецкий, главный режиссёр театра, бывший муж актрисы Марины Майской
  — Женщина с лилиями — Борис Рокотов
  — Гончие 6 (фильм № 4 «Ящик Пандоры») — Олег Михеев («Кавалер»)
  — Цена лжи (короткометражный) — Игорь Ильин, журналист
  — Осиное гнездо — Роман Экслер, пластический хирург
  — Личное пространство — Владимир Сергеевич Колосков, профессор
  — Заложница — Олег Привалов, хирург и владелец медицинского центра трансплантологии
  — Любовь со всеми остановками — Сергей Леонидович
  — Как вернуть мужа за тридцать дней — Олег
  — Сжигая мосты — Михаил Кравченко, бизнесмен
  — Отель счастливых сердец — Михаил Колесников, управляющий банком, одноклассник Веры
  — Ожидается ураганный ветер / Ozhidaetsya uragannyy veter — Михаил Шведов, совладелец аэроклуба, сбежавший из тюрьмы убийца
  — Опасный круиз — Сергей Николаевич Шелест, начальник Лики Ракитиной
  — Нераскрытый талант 2 — Григорий Вишневецкий, главный режиссёр театра, бывший муж актрисы Марины Майской
  — Нарисованное счастье — Антон Тихонов, адвокат, владелец адвокатской фирмы, муж Валерии, отец Кирилла
  — В чужом краю — Виктор, муж Галины Кутеповой
  — Сердечные раны — Юрий Дмитриевич Смирнов, кардиохирург, сотрудник медицинского кардиологического центра, муж Екатерины Геннадьевны, зять академика Тахтамышева
  — Колдовское озеро — Сергей Владимирович Леонтьев, следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ, одноклассник и первая любовь Виктории Леонидовны Пекарской
  — Счастье можно дарить — Алексей Акулов, владелец завода, отец Екатерины
  — Самая любимая — Дмитрий Алексеевич Савицкий, владелец архитектурно-строительного холдинга «Арк-Строй», отец Елизаветы
  — Маруся — Виталий
  — Озноб — Егор Арсеньев, муж переводчицы Ирины, любовник «Леди»
  — Синее озеро — Вадим Туманов, муж Нины
  — Вторжение — Крылов
  — Двенадцать часов — Токарев, глава службы безопасности криминального бизнесмена Комаровского («Ладоги»)
  — Сашкина удача — Виктор Рыбаков, отчим Саши, Алика и Вовки
  — Кривое зеркало любви — Дмитрий Литвинов, врач-хирург
  — Отчаянные — «Санитар», киллер
  — Союз спасения — Александр Иванович Чернышёв, генерал-адъютант
  — Поздний срок — Дмитрий Сергеевич Авдеев, сотрудник «Бюро авторских расследований Смирнова» («БАРСа»), друг Валерии Смирновой
  — Идеальный брак — Михаил Орлов, муж Елены
  — Преимущество двух слонов — Игорь, муж Лики
  — Обманутые надежды — Антон Ермолов, партнёр по бизнесу Лизы Новиковой
  — Грозный — Михаил Иванович Воротынский, русский воевода
  — Беспринципные — Ожегов, олигарх
  — Не в деньгах счастье 2 — Родион Михайлович Щедров, партнёр президента «Тербанка» Григория Петровича Довбыша
  — Одно лето и вся жизнь — Юрий Александрович Вольский («Волк»), бизнесмен из Москвы, муж Веры, отец Ники
  — Хрустальное счастье — Александр, муж Марины, отец Евгения
  — Женская версия. Знак совы — Альберт Вагнер, наёмный менеджер компании Александра Зыкова «Альберт Вагнер рекордз» в Германии, жених дочери Лары и матери Татьяны Алёны
  — Там, где не бывает снега — Никита Ершов, журналист интернет-портала студии «Инсайт», бывший военный корреспондент
  — Беспринципные 2 — Ожегов, олигарх
  — Берёзовая роща — Николай Васильевич Забелин, крупный советский чиновник, архитектор, профессор, муж Киры Константиновны, отец Веры, Екатерины и Максима, дед Андрея
  — Берёзовая роща 2 — Николай Васильевич Забелин, крупный советский чиновник, архитектор, профессор, муж Киры Константиновны, отец Веры, Екатерины и Максима, дед Андрея
  — Календарь ма(й)я
  — Ангел мести (в производстве)
  — Аутсайдер (в производстве)
  — Дорога к счастью (в производстве) — Вадим
  — Ровесники (в производстве) — Максим
  — Судьи и судьбы (в производстве)

Телевидение 

 2011 — «Стиляги-шоу с Максимом Галкиным» на телеканале «Россия 1» (эфир — 4 декабря 2011 года)
 2010—2011 — «Оливье-шоу» на «Первом канале»
 2013 — «Модный приговор» на «Первом канале» (эфир — 2 апреля 2013 года)
 2013 — «Они и мы» на «Первом канале» (эфир — 26 декабря 2013 года)
 2014 — «О самом главном» на телеканале «Россия-1» (эфир — 9 октября 2014 года)
 2016 — «Приют комедиантов» на телеканале «ТВ Центр» (эфир — 23 сентября 2016 года)
 2018 — «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» (эфир — 3 декабря 2018 года)

Награды 
 2016 — специальный приз имени Михаила Пуговкина на ХVII Международном телекинофоруме «Вместе» в Ялте (в 2016 году телекинофорум проводился в Москве) — за исполнение главной роли профессора Владимира Колоскова в телесериале «Личное пространство».

Примечания

Ссылки 
 Батурин Юрий Анатольевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Юрий Батурин. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Выпускники Днепропетровского государственного театрально-художественного колледжа